Костелич () — хорватская фамилия. Известные носители:

 Костелич, Ивица (род. 1979) — хорватский горнолыжник, чемпион мира и трёхкратный вице-чемпион Олимпийских игр, брат Яницы Костелич.
 Костелич, Яница (род. 1982) — хорватская горнолыжница, четырёхкратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира, сестра Ивицы Костелича.